Solex – fabbricante francese di carburatori
 VéloSoleX – ciclomotore prodotto da una controllata della Solex
 Solex – applicazione astronomica per computer
 Solex – musicista olandese